Paul Kelly puede referirse a:

 Paul Kelly (n/d), periodista e historiador australiano;
 Paul Kelly (1955-), músico australiano.
 Paul Kelly (1899 – 1956), actor estadounidense.